Honning kan være flere ting:

 Honning – en spiselig, tyktflydende masse som produceres af honningbier
 Honning (band) – et dansk punkband

Se også
 Honning Måne – en dansk film fra 1978 af Bille August
 Honninggrævling – Mellivora capensis, et dyr i mårfamilien
 Honninggøge – Indicatoridae, en familie i ordenen spættefugle
 Honningsyp – en bornholmsk specialitet
 Honningtunger – roman skrevet af norske Helene Uri
 Honningurt-familien – Hydrophyllaceae, forældet plantefamilie
 Snohalebjørn – også kaldet honningbjørn (Potos flavus)